Osoby:
 Dudley Morton – amerykański dowódca okrętów podwodnych
 Kate Morton – amerykańska pisarka
 Elvin Morton Jellinek –  amerykański biostatystyk i fizjolog

Miejscowości we Francji:
 Morton – miejscowość i gmina w regionie Poitou-Charentes, w departamencie Vienne
Miejscowości w USA:
 Morton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Morton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Morton – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Scott
 Morton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Morton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Cochran
 Morton – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lewis
Gminy w USA:
 Morton (ang. Morton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Morton (ang. Morton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Morton (ang. Morton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Morton (ang. Morton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Morton (ang. Morton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Morton (ang. Morton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
 Morton (ang. Morton Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Boyd
 Morton (ang. Morton Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Morton (ang. Morton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Morton (ang. Morton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Morton (ang. Morton County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Morton (ang. Morton County) – w stanie Dakota Północna
W Wielkiej Brytanii:
 Morton (Carlisle) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Morton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Morton (Eden) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Morton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Morton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Morton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Morton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Morton by Bourne – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Morton by Gainsborough – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia) 
 Morton (North Kesteven) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)